Confederate Park ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Confederate Park (Greenville, Alabama), NRHP-ID 86001791
 Confederate Park (Demopolis, Alabama), NRHP-ID 75000319